Safe house – è un luogo di rifugio sicuro nel gergo poliziesco.

Safe house può anche riferirsi a:
 Safe House – romanzo di Andrew Vachss del 1998 della serie Burke
Safe House – romanzo di Tom Clancy del 2001
Complotto per un uomo solo (Safe House) – film TV del 1998 diretto da Eric Steven Stahl
Safe House - Nessuno è al sicuro (Safe House) – film del 2012 diretto da Daniel Espinosa
Safe House – serie televisiva britannica trasmessa da ITV dal 2015 al 2017